Алга () — деревня в Тобольском районе Тюменской области, входит в состав сельского поселения Байкаловское.

Находится на берегу реки Бехтеревка.

Название деревни происходит, от название колхоза «Алга», что с татарского обозначает «Вперед».

В деревне существует татарский музей (в доме 1917 года).

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района